Rożyńsk Wielki [] ist der Name folgender Orte in Polen:

 Rożyńsk Wielki (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Groß Rosinsko, 1938 bis 1945  Großfreiendorf, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Rożyńsk Wielki (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Groß Rosinsko, 1938 bis 1945 Großrosen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen